Die Mutua Madrid Open 2014 der Damen waren ein Tennisturnier in der spanischen Hauptstadt Madrid. Das Turnier der Kategorie Premier Mandatory war Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 3. bis 11. Mai 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mutua Madrid Open 2014/Damen fand vom 3. bis 4. Mai 2014 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld des Turniers qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Madrid